Абра́мцев (Абра́мцева) — русская фамилия. Происходит от уменьшительного имени Абрамец, далее от мужского имени Абрам. Известные носители:
 Абрамцев, Корнелий Корнельевич (1931—2011) — советский, российский писатель, драматург.
 Абрамцев, Сергей Павлович (1922—1944) — танкист, Герой Советского Союза.

Абрамцева 
 Абрамцева, Наталья Корнельевна (1954—1995) — советская, российская писательница.

См. также